Олимпийский совет Азии () — международная олимпийская организация, включающая в настоящее время 45 национальных олимпийских комитетов Азии. Штаб-квартира ОСА расположена в Кувейте. Под эгидой ОСА проходят Азиатские игры (Азиада).

Страны-участники 
В следующей таблице приведены страны Азии, имеющие национальные олимпийские комитеты и входящие в Олимпийский совет Азии. В четвёртом столбце первая дата означает год создания НОК, вторая — признание его Международным олимпийским комитетом, если даты не совпадают.

Членами ОСА являются расположенные в Азии все общепризнанные страны, кроме имеющих бо́льшие азиатские части России, Турции, расположенных в Азии почти полностью Азербайджана, Грузии, расположенных в Азии полностью Армении, Кипра, Израиля и имеющего меньшую азиатскую часть Египта, а также членами ОСА являются частично-признанные Тайвань, Палестина и китайские территории с особым статусом Гонконг, Макао (Спортивный и олимпийский комитет Макао). Тайвань участвует под названием «Китайский Тайбэй».

Бывшие страны-участники 
В Олимпийский комитет Азии раньше входил Олимпийский комитет Израиля, однако после реструктуризации в 1981 году он входит в Европейские олимпийские комитеты.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Международный олимпийский комитет

Спорт в Азии